PROM (računalstvo), vrsta računalne memorije
PROM-1, vrsta protupješačke mine